Tilch ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Tilch (1935–2004), deutscher Richter 
 Klaus-Dieter Tilch, deutscher Autor und Verleger
 Stefan Tilch (* 1968), deutscher Theaterleiter, Regisseur und Filmemacher

Siehe auch:
 Tilg
 Tillich